Kamenec  ist der Name mehrerer Orte und Berge

Kamenec (Weißgrün), Gemeinde im Okres Rokycany; Tschechien
Kamenec u Poličky (Steindorf), Gemeinde im Okres Svitay, Tschechien
Kamenec pod Vtáčnikom, Gemeinde im Okres Prievidza, Slowakei
Kamenec (Kamentz), Ortsteil von Holasovice, Okres Opava, Tschechien
Kamenec (Holice) (Kamenetz), Ortsteil von Holice, Okres Pardubice, Tschechien
Kamenec (Steinsdorf), Ortsteil von Jílové u Děčína, Okres Děčín, Tschechien
Kamenec (Stengles), Ortsteil von Stráž nad Ohří, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Kamenec (Hohlenstein), Ortslage von Tři Sekery, Okres Tachov
 Kamenec (Liberk) (Raßdorf), Ortslage von  Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kamenec (Zámrsky) (Kamenetz), Einschicht und Wüstung in der Gemeinde Zámrsky, Okres Přerov, Tschechien

Malý Kamenec, Gemeinde im Okres Trebišov, Slowakei
Veľký Kamenec, Gemeinde im Okres Trebišov, Slowakei
Kamenec, Ortsteil der Gemeinde Nová Dedina, Slowakei

Kamenec (Gratzener Gebirge), Berg in Südböhmen

Kamanec ist der Name folgender Personen:
 Ivan Kamenec (* 1938), slowakischer Historiker

Siehe auch:
 Kamenetz